Einflussfaktor steht für:

 Impact Factor, die Bedeutung einer (meist wissenschaftlichen) Veröffentlichung, z. B. einer Zeitschrift
 Einflussgröße, ein Faktor, der auf eine Messung, eine Betrachtung oder ein Geschehen einwirkt